Cerco de Gidá (1517) - batalha naval entre o Império Otomano e o Império Português
 Batalha de Gidá (1813) - entre o Império Otomano e o Primeiro Estado Saudita
 Batalha de Gidá (1925) - entre o Reino de Hejaz e o Sultanato do Négede (Arábia Saudita)

Desambiguação